Johann Julius Walbaum (1724-1799), een Duits arts, natuuronderzoeker en taxonoom
 Justus Erich Walbaum (1768-1837), een Duits letterontwerper